A Long March: The First Recordings — перший збірник пісень американської рок-групи As I Lay Dying, який був випущений 16 травня 2006 року.

Треклист 
 Illusions - 4:07
 The Beginning - 3:28
 Reinvention - 4:59
 The Pain of Separation - 2:56
 Forever - 4:44
 Beneath the Encasing of Ashes - 2:48
 Torn Within - 1:46
 Forced to Die - 2:42
 A Breath In the Eyes of Eternity - 2:57
 Blood Turned to Tears - 1:37
 The Voices That Betray Me - 2:57
 When This World Fades - 2:31
 A Long March - 1:56
 Surrounded - 0:51
 Refined By Your Embrace - 1:44
 The Innocence Spilled - 3:37
 Behind Me Lies Another Fallen Soldier - 4:12
 Illusions - 3:55
 The Beginning - 2:47
 Reinvention - 4:56
 The Pain of Separation - 2:49
 Forever - 4:11

Джерела 
 A Long March: The First Recordings  Allmusic
 A Long March: The First Recordings  last.fm

Альбоми As I Lay Dying
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2006